«Iglesia de los Mártires» puede referirse a:

 Iglesia de los Mártires, Hanói.
 Ermita de los Mártires, Campanario.
 Ermita de los Mártires, Garciaz.
 Capilla de los Mártires, Coro.